Ceto (Italië), een plaats in de Italiaanse provincie Brescia
 Ceto (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
 Ceto (geslacht), geslacht van zeekomkommers